Rise Up ist der Titel folgender Musikalben

 Rise Up (Peter-Frampton-Album), 1980
 Rise Up (Bobby-Kimball-Album), 1990
 Rise Up! (Bobby-Conn-Album), 1998
 Rise Up (Yves-Larock-Album), 2008
 Rise Up!, Album von Dr. Lonnie Smith (2009)
 Rise Up (Cypress-Hill-Album), 2010
 Rise Up (W.E.T.-Album), 2013
 Rise Up (Colors of Peace) von Fethullah Gülen, 2013
 Rise Up (Saliva-Album), 2014
 Rise Up (Art-of-Dying-Album), 2015
Rise Up (Cliff Richard Album), 2018
sowie des Songs Rise Up (Lied) von Andra Day.

Rise Up ist außerdem der Titel eines ökumenischen Lieder- und Gebetbuches für junge Leute von 2002, dessen Songs auch auf CD erhältlich sind.